18. sezon Pucharu Świata juniorów w saneczkarstwie 2010/2011 rozpoczął się 13 grudnia 2010 roku w łotewskiej Siguldzie. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 29 stycznia 2011 roku na torze w Igls, w Austrii.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki juniorek 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki juniorek młodszych 
 DNF - nie ukończyła, DNS - była zgłoszona, ale nie wystartowała, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki juniorów 
 DNF - nie ukończył, DNS - była zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Jedynki juniorów młodszych 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki juniorów 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki juniorów młodszych 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Klasyfikacje na stronie fil-luge.org

Puchar Świata w saneczkarstwie
2010 w sportach zimowych
2011 w saneczkarstwie